Franciaország
Saint-Urcisse, település Lot-et-Garonne megyében
Saint-Urcisse, település Tarn megyében